Bliźniaki – postacie fikcyjne występujące w filmie Matrix Reaktywacja. Słudzy Merowinga.

Wygląd 
Noszą biało-srebrne ubrania i czarne okulary. Mają białe dready.

Umiejętności 
Potrafią stawać się "duchami" i przenikać przez ciała stałe.

Historia 
Bliźniaki po raz pierwszy są ukazani z Merowingiem w jego restauracji.

Merowing wysyła Bliźniaków, aby ponownie pojmali Klucznika, który został uwolniony przez Morfeusza i Trinity. Udaje się im dogonić zbiegów na podziemnym parkingu, jednak uciekinierom udaje się odjechać samochodem. Bliźniaki, wraz z policją i Agentami, ruszają w pogoń.

W czasie pościgu na autostradzie Morfeuszowi udaje się przewrócić ich samochód, co doprowadza do eksplozji. Los Bliźniaków pozostaje nieznany – nie występują w dalszej części trylogii, jak również nie zostaje potwierdzona ich śmierć.

Przypisy 

Postacie z cyklu Matrix

cs:Seznam vedlejších postav v Matrixu#Dvojčata